Desa Rua är en administrativ by i Indonesien.   Den ligger i provinsen Nusa Tenggara Timur, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Desa Rua ligger på ön Pulau Sumba.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Nusa Tenggara Timur